Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2008 (offiziell: Ford World Women’s Curling Championship 2008) war die 30. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier fand vom 22. bis 30. März des Jahres in der kanadischen Stadt Vernon, British Columbia, im Wesbild Centre ausgetragen.

Im Finale der WM standen sich Rekordweltmeister Kanada und, als erstes asiatisches Team, die Volksrepublik China gegenüber. Die Gastgeberinnen gewannen das Endspiel nach neun gespielten Ends mit 7:4. Im Spiel um die Bronzemedaille trugen die Schweizerinnen gegen Japan mit 9:7 den Sieg davon.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt. Das Turnier diente darüber hinaus als Qualifikation für den Curling-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele 2010.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 22. März 2008 13:00

Runde 2 
 22. März 2008 18:00

Runde 3 
 23. März 2008 10:30

Runde 4 
 23. März 2008 16:00

Runde 5 
 23. März 2008 20:00

Runde 6 
 24. März 2008 08:30

Runde 7 
 24. März 2008 13:00

Runde 8 
 24. März 2008 18:30

Runde 9 
 25. März 2008 08:30

Runde 10 
 25. März 2008 13:00

Runde 11 
 25. März 2008 18:00

Runde 12 
 26. März 2008 08:30

Runde 13 
 26. März 2008 13:00

Runde 14 
 26. März 2008 18:00

Runde 15 
 27. März 2008 08:30

Runde 16 
 27. März 2008 13:00

Runde 17 
 27. März 2008 18:00

Tie-Breaker 
Die punktgleichen Mannschaften aus Japan und Dänemark mussten zum entscheidenden Spiel um den letzten Play-off-Platz antreten.

 28. März 2008 08:30

 Statistik

Play-off 
Die vier Erstplatzierten des Round Robin traten im Page-Playoff-System gegeneinander an.

Turnierbaum

Dritter gegen Vierter 
 28. März 2008 13:00

 Statistik

Erster gegen Zweiter 
 28. März 2008 18:00

 Statistik

Halbfinale 
 29. März 2008 11:30

 Statistik

Spiel um die Bronzemedaille 
 29. März 2008 18:00

 Statistik

Finale 
 30. März 2008 10:30

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation, results.worldcurling.org (englisch)

Damen
Damen
Sportveranstaltung in British Columbia
Regional District of North Okanagan
Curling-Wettbewerb der Damen
Curling (Kanada)